Gunnestorp kan syfta på:

 Gunnestorp, Halland – en gård och en trafikplats i Halland
 Gunnestorp, Hakarps socken – en gård i Hakarps socken